Papa Bento XV
 Papa Bento XVI
 Bento de Espinoza ou Baruch Espinoza — filósofo neerlandês
 Bento Gonçalves da Silva — líder da Revolução Farroupilha
 Bento Maciel Parente — explorador e militar português
 Bento de Moura Portugal — físico português
 Bentinho (futebolista) — defendeu o Botafogo FR
 Manuel Galrinho Bento — ex-guarda-redes da Selecção Portuguesa de Futebol e do Sport Lisboa e Benfica
 Bento Matheus Krepski – goleiro brasileiro

Outros
 Bento Santiago — personagem de Machado de Assis
 Bentō — tipo de marmita japonesa

Desambiguações de antropônimos